Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке — приходской храм, принадлежащий к Всехсвятскому благочинию Московской городской епархии Русской православной церкви. Расположен по адресу Красноармейская улица, дом 2.

История 
В 1841 году Анна Нарышкина обратилась к императору Николаю I и митрополиту Филарету с просьбой возвести на месте её дачи вблизи Петровского парка храм. Одобрение было получено, и проект храма был заказан архитектору Евграфу Тюрину. По замыслу архитектора, храм должен был быть двухъярусным, с галереями и двумя колокольнями. Однако здание храма по проекту было очень похоже на уменьшенную копию Петровского дворца, что не понравилось Николаю I, и по этой причине проект был отвергнут.

Новый проект был заказан Фёдору Рихтеру. Проект был одобрен. Храм начали строить в 1844 году на деньги Нарышкиной, и закончили строительство в 1847 году, верхний престол освятили во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, а нижние: один во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, другой во имя преподобных Ксенофонта и Марии. В 1901 году приобрели новые колокола: большой в 250 пудов, полиелейный в 100 пудов. В 1904 году храм был расширен на средства прихожан, сделана пристройка, в которой разместили престол во имя Боголюбской иконы Божией Матери. Престол освятили 25 ноября 1904 года. В 1916—1917 годах роспись стен и сводов сделал главный художник иконописной мастерской Его Императорского Величества художник Александр Бороздин.

Достоверных сведений о судьбе храма после революции не имеется. Предположительно, он окончательно закрылся в середине 1934 года и был передан академии Жуковского. Точно документировано, что с 1970 по 1990 год в здании храма размещался склад академии, для размещения подъёмного оборудования были разобраны часть колокольни и купола, сильно пострадали от переделок крыльцо, ограду заменили на забор с колючей проволокой.

22 сентября 1991 года храм был академией передан Русской православной церкви. 6 сентября 1997 года, ко дню 150-летия освящения храма были полностью закончены восстановительные, ремонтные и реставрационные работы.

В 2018 году на территории храма был установлен памятный камень жертвам расстрела 9 сентября 1918 года.

Престолы 
 Благовещения Пресвятой Богородицы
 Боголюбской иконы Божией Матери
 Святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
 Преподобного Ксенофонта и Марии и чад их Аркадия и Иоанна

Святыни 
Главной святыней храма является икона Господь Вседержитель, она располагается в левом углу иконостасного ряда. Образ датируется XVII веком.

Престольной иконой является икона Благовещение Пресвятой Богородицы, выложенная мозаикой. На ней изображены Архангел Гавриил и Дева Мария.

Когда храм восстанавливался, настоятель выкупал для него старинные иконы.

Духовенство 
 нынешнее
 Настоятель — иерей Феодор Лукьянов
 протоиерей Александр Березовский
 протоиерей Максим Обухов
 протоиерей Константин Алесенко
 священник Дмитрий Николаев
 священник Андрей Спиридонов
 священник Михаил Палкин
 священник Владимир Алексеев
 священник Константин Кравцов
 священник Анатолий Нагорный
 чтец-диакон Николай Михалёв
 диакон Владимир Алексеев

 бывшие
 диакон Сергей Иванович Смирнов (1851—1892)
 Сперанский, Пётр Васильевич — протоиерей (1900—1920-е)
 Третьяков, Александр Михайлович — протоиерей (1900—1920-е)
 митрофорный протоиерей Смирнов, Димитрий Николаевич (1990—2020)
 священник Александр Шестак († 8 мая 2021 года)

Примечания

Литература 
 
 
 

Федеральные объекты культурного наследия в Москве
Благовещения
Москва
Здания, спроектированные Фёдором Рихтером
Здания и сооружения, заложенные в 1844 году
Здания и сооружения, построенные в 1847 году в России
Здания и сооружения Красноармейской улицы
Культовые сооружения, построенные в 1847 году